Ilja Kratow (ros. Илья Кратов, ur. 26 maja 2000 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2017) i juniorów (2017). Medalista mistrzostw kraju seniorów (2017).

Przebieg kariery 
W sierpniu 2013 zadebiutował w cyklu FIS Cup, startując w konkursach w Kranju. Zajął tam dwukrotnie 65. miejsce. Pierwszy raz zapunktował w zawodach tej rangi w lutym 2014 w Rasnovie, gdzie był odpowiednio 23. i 24. Do tej pory zdarzyło mu się punktować jeszcze trzykrotnie – dwa razy w Eau Claire (22. i 28. miejsce) i raz w Nottodden (26. lokata).

Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Lahti, gdzie w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej zajął 41. miejsce, zaś w kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej 43. miejsce. Partycypował również w zawodach drużynowych: w mieszanych uplasował się na 14. miejscu, zaś w drużynie męskiej był 12. Wystartował też na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Park City, gdzie indywidualnie zajął 39. miejsce. W zawodach Pucharu Kontynentalnego dokonał debiutu w marcu 2017, skacząc w Zakopanem. Zawody zakończył na 55. i 56. miejscu. Przed zimową częścią sezonu 2017/2018 zakończył karierę sportową.

W październiku 2017 odbyły się Mistrzostwa Kazachstanu w Skokach Narciarskich 2017, w których Kratow zdobył brązowy medal na skoczni normalnej i srebrny medal na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Kratowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty I. Kratowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 2000